Laissac peut faire référence à :

Toponymes
 Laissac, une commune de l'Aveyron.

Personnalités
 Alexandre Laissac (1834-1913), maire de Montpellier.
 Jean-Pierre Laissac (1809-1858), homme politique français.
 Madeleine Laissac (1900-1971), député SFIO de l'Hérault en 1951

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme